tuberculose, bacteriële infectieziekte
Têring of Taring, plaats in Tibet